Пётр Постников
 Постников, Пётр (в монашестве Парфений; ум. 1766) — архимандрит Русской православной церкви, педагог и ректор Троицкой семинарии.
 Постников, Пётр Васильевич (1666—1703) — первый российский доктор философии и медицины, переводчик Корана.